Iwaschka ist ein weißrussischer Familienname folgender Personen:
 Ilja Iwaschka (* 1994), Tennisspieler
 Pawel Alexandrowitsch Iwaschko (* 1994), russischer Sportler
 Pjotr Iwaschka (* 1971), Biathlet